Miquel Gil (Catarroja, 2 de novembre de 1956) és un cantant valencià, exmembre del grup Al Tall.

Després de deixar Al Tall, el 1986 formà part del grup Mare Internum, creat per Vicente Alonso per a les Trobades de Música del Mediterrani d'aquell any, junt amb Pepe Cantó a la percussió, Maribel Crespo al llaüt i Vicent Sabater als teclats, els quals l'acompanyaren a l'Encuentro Nacional De Canción De Autor celebrat a Jaén: Miquel Gil guanyà el primer premi, ex aequo amb Javier Bergia, i de resultes d'això feren una gravació als estudis de RTVE amb Lucho Aguilar al baix i Salva Ortiz a la bateria que no els agradà i que no publicaren mai; el nou grup —rebatejat per consens com a Terminal Sur i amb la incorporació de Joso Godofredo a la guitarra elèctrica— gravà un altre disc en 1987 als estudis de Sabater i Gil, Viajero, rodat per Itàlia i França que, malgrat el mestissatge d'estils, no obtingué el ressò esperat. Els membres del grup, ocupats en altres projectes artístics, acabaren per abandonar Terminal Sur.

Discografia

Al Tall 
 Cançó popular (Edigsa, 1975)
 Deixeu que rode la roda (Edigsa, 1976)
 Posa vi, posa vi, posa vi... (Edigsa, 1978)
 Quan el mal ve d'Almansa... (PDI, 1979)
 Som de la pelitrúmpeli (Ànec, 1980)
 Cançons de la nostra Mediterrània (Ariola, 1982), amb la Maria del Mar Bonet
 Tocs i vares (Edigsa, 1983)
 10 anys (PDI, 1984)
 Xarq al-Andalus (RTVE-Música, 1985), amb Muluk el-Hwa

En solitari 

 Katà (Galileo MC, 2004): el seu segon disc a efectes promocionals
 En concert (Galileo MC, 2006): amb Savina Yannatou & Primavera en Salonico i l'Orquestra Àrab de Barcelona
 Eixos (Temps Record, 2006): el primer produït per Borja Penalba i masteritzat a Abbey Road Studios
 Per Marcianes (Temps Record, 2011).

 Geometries'' (Temps Record, 2019, Premis Ovidi Montllor Millor disc de folk)
 Arrel (2021), amb Noèlia Llorens "Titana"

Referències

Enllaços externs 
 MiquelGil.com (lloc web oficial)
 ''Les lletres de les seves cançons en Viasona"

Al Tall
Cantants valencians en català
Músics catarrogins